Stötzer bzw. Stoetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugénie Stoetzer (1860–1941), französisch-deutsche Malerin
 Gabriele Stötzer (* 1953), deutsche Schriftstellerin und Künstlerin
 Louis Stoetzer (1842–1906), preußischer General
 Ursula Stötzer (1928–2018), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Utta Stötzer (* 1940), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Werner Stötzer (1931–2010), deutscher Bildhauer und Zeichner